odnalezienie/odnajdywanie najkrótszej ścieżki – problem najkrótszej ścieżki
 Olsztyńskie Dni Nauki
 Orkiestra Dni Naszych
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania
 21 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania
 32 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania